Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу грали з іншими партнерками.

Стаббс грала в парі з Меган Шонессі і в півфіналі їх перемогли Ліндсі Девенпорт і Реймонд.

Кім Клейстерс і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі Реймонд і Девенпорт з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

State Farm Women's Tennis Classic
Тур WTA 2003